Schlatt steht für:
 Schlatt (Gewässer), ein Heideweiher

 Gemeinden
 Schlatt (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schlatt TG, Gemeinde im Kanton Thurgau
 Schlatt ZH, Gemeinde im Kanton Zürich (bis 1999 Schlatt bei Winterthur)

 Gemeindeteile
 Schlatt (Bad Krozingen), Ortsteil der Gemeinde Bad Krozingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schlatt (Eriskirch), Ortsteil der Gemeinde Eriskirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schlatt (Hechingen), Ortsteil der Stadt Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Schlatt (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Schlatt (Steingaden) Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Schlatt am Randen, Ortsteil der Gemeinde Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Schlatt unter Krähen, Ortsteil der Stadt Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

 Schlatt (Gemeinde Bad St. Leonhard), Ort bei Bad St. Leonhard im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Schlatt (Gemeinde Buchkirchen), Ort in der Gemeinde Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Schlatt (Gemeinde Edt), Ortschaft der Gemeinde Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Schlatt (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft der Gemeinde Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Schlatt (Gemeinde Oetz), Rotte bei Oetz, Tirol

 Weiler in der Gemeinde Leuggern, Kanton Aargau
 Gemeindeteil von Schlatt-Haslen, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Schlatt BE, Weiler in der Gemeinde Köniz, Kanton Bern
 Schlatt LU, Weiler in der Gemeinde Marbach, Kanton Luzern
 Zlagna, Dorf in Siebenbürgen, Rumänien

 Familienname
 Schlatt (Adelsgeschlecht), Schweizer mittelalterliches Adelsgeschlecht, das sich nach der Burg im Dorf Schlatt bei Winterthur benannte
 Hermann Schlatt (1910–2004), deutscher Plastiker und Mundartdichter
 Stefan Schlatt, Reproduktionsmediziner und Hochschullehrer